Obhájcem titulu v mužské dvouhře na londýnském Wimbledonu 2013 byla světová trojka a sedminásobný vítěz Roger Federer ze Švýcarska, který vypadl již ve druhém kole Se Stachovskim.

Do soutěže nastoupilo sto dvacet osm tenistů, z toho šestnáct postoupilo z kvalifikace. Vítěz si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a získal částku 1 600 000 liber. Rozlosování soutěže proběhlo 21. června.

Významné zápasy 

Obhájce Roger Federer podlehl ve druhé fázi se 116. ukrajinským tenistou světa Sergijem Stachovskim ve čtyřech setech. Ukrajince však v následujícím kole vyřadil Rakušan Jürgen Melzer také ve čtyřech sadách. Federer tak završil rekordní počet 36 účastí v grandslamových čtvrtfinále bez přerušení. Naposledy předtím před branami čtvrtfinále skončil na French Open 2004, kde ve třetím kole podlehl Gustavu Kuertenovi. Poprvé po osmi letech, od antukového turnaje Monte Carlo Masters 2005 a porážky od 101. tenisty Richarda Gasqueta, nestačil na hráče mimo elitní stovku světové klasifikace. Premiérová byla i jeho prohra ve druhém kole na turnajích velké čtyřky.

Překvapením bylo také vítězství 135. belgického hráče světa Steva Darcise, jenž v úvodním kole přehrál světovou pětku a dvojnásobného šampióna Rafaela Nadala po třísetovém průběhu. Napodobil tak výhru Lukáše Rosola z Wimbledonu 2012, který zdolal Španěla ve druhé fázi. Poprvé v kariéře utržil Nadal porážku hned v úvodním kole Grand Slamu. Darcis však před druhým kolem odstoupil pro zranění pravého ramena, které si přivodil v předchozím duelu.

Dalších historické výsledky zaznamenali američtí a polští tenisté. Po více než sto letech, naposledy se tak stalo ve Wimbledonu 1912, žádný Američan nepřešel přes druhé kolo. Poprvé v historii se mužský tenista z Polska probojoval do grandslamového semifinále dvouhry. Stal se jím 22. hráč žebříčku Jerzy Janowicz, který ve čtvrtfinále porazil krajana Łukasze Kubota.

Srbský první hráč světa Novak Djoković odehrál spolu s Argentincem Juanem Martínem del Potrem nejdelší wimbledonské semifinále v historii. Srb vyhrál po pětisetové bitvě za čtyři hodiny a čtyřicet tři minut, čímž aktéři překonali rekord držený Borisem Beckerem a Ivanem Lendlem z Wimbledonu 1989.

Britský titul po 77 letech 
Vítězem se stal Brit Andy Murray, který porazil ve finále světovou jedničku Novaka Djokoviće 6–4, 7–5, 6–4. Stal se prvním britským vítězem po 77 letech, od vítězství Freda Perryho ve Wimbledonu 1936. Stal se také prvním skotským hráčem, jenž dosáhl na titul od triumfu Harolda Mahonyho v roce 1896.

Murray, který byl po zápase plný emocí, při rozhovoru na centrálním dvorci sdělil: „Byl to neuvěřitelně těžký zápas, obzvlášť ten poslední game. Stálo to hodně sil, ale dokázal jsem to. Doufám, že jsem fanouškům udělal radost, snažil jsem se, co to šlo.“ Pak ještě poděkoval svému trenérovi Ivanu Lendlovi: „Tenhle titul je pro Ivana. Vím, že když sám hrál, udělal naprosto všechno pro to, aby tady zvítězil. Jsem moc rád, že jsem mu k tomu pomohl alespoň teď, když je mým trenérem … Ivan má se mnou extrémní trpělivost. Vím, že spolupracovat se mnou není vůbec jednoduché. Mám skvělý tým, stál při mně při mnoha těžkých momentech.“ Poražený finalista Djoković, poblahopřál britskému tenistovi k jeho obrovskému úspěchu: „Gratuluji Andymu, za předvedené výkony si titul absolutně zaslouží. Dal jsem tomu všechno, bylo pro mě potěšením být součástí tohoto finále.“

Nasazení hráčů 

  Novak Djoković (finále)
  '''Andy Murray (vítěz)
  Roger Federer (2. kolo)
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Rafael Nadal (1. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo, skreč)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Juan Martín del Potro (semifinále)
  Richard Gasquet (3. kolo)
  Marin Čilić (2. kolo, nenastoupil)
  Stanislas Wawrinka (1. kolo)
  Kei Nišikori (3. kolo)
  Tommy Haas (4. kolo)
  Janko Tipsarević (1. kolo)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (1. kolo, skreč)
  Milos Raonic (2. kolo)
  John Isner (2. kolo, skreč)
  Gilles Simon (1. kolo)
  Michail Južnyj (4. kolo)
  Sam Querrey (1. kolo)
  Juan Mónaco (3. kolo)
  Andreas Seppi (4. kolo)
  Jerzy Janowicz (semifinále)
  Benoît Paire (3. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (3. kolo)
  Kevin Anderson (3. kolo)
  Jérémy Chardy (3. kolo)
  Grigor Dimitrov (2. kolo)
  Fabio Fognini (1. kolo)
  Julien Benneteau (2. kolo)
  Tommy Robredo ''(3. kolo)

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference 

Wimbledon 2013